In Two Minds è un album interamente strumentale realizzato a quattro mani dal duo Bill Bruford-Michiel Borstlap.

Tracce

Formazione 
Bill Bruford (batteria)
Michiel Borstlap (tastiere)